История почты и почтовых марок Южно-Африканской Республики описывает развитие почтовой связи в Южно-Африканской Республике (до 31 мая 1961 г. Южно-Африканский Союз) — государстве на южной оконечности Африки, со столицей в Претории. ЮАР входит в число стран — участниц Всемирного почтового союза (ВПС; с 1994), а её нынешним национальным почтовым оператором является компания .

Развитие почты

Выпуски почтовых марок

Досоюзные государства 

До объединения Южной Африки в 1910 году каждая часть территории, которая впоследствии стала Южно-Африканской Республикой, выпускала свои собственные почтовые марки. Это были:

 Капская колония (1853—1904 гг.)
 Наталь (1857—1909)
 Оранжевое Свободное Государство (1868—1897, присоединено к колонии Оранжевой реки)
 Южно-Африканская Республика (1869—1877 и 1882—1897, присоединена к Трансваалю)
 Западный Грикваленд (1874—1879, присоединён к Капской колонии)
 Трансвааль (1877—1880 и 1900—1909)
 Стеллаланд (1884—1885, присоединён к Британскому Бечуаналенду)
 Британский Бечуаналенд (1885—1895, присоединён к Капской колонии)
 Ниёве Републик (1886—1887, присоединена к Южно-Африканской Республике)
 Зулуленд (1888—1896, присоединён к Наталю)
 Колония Оранжевой реки (1900—1909)

Во время Второй англо-бурской войны некоторые города выпускали собственные почтовые марки. Это были:

 Лиденбург (1900)
 Мафикенг (1900)
 Питербург (1901)
 Рюстенбург (1900)
 Швейцер-Ренеке (1900)
 Фолксрюс (1902)
 Фрейбург (1899—1900)
 Волмарансстад (1900).

Южноафриканский союз (1910—1961) 

Первой почтовой маркой Южно-Африканского Союза стала марка номиналом 2½ пенсов, выпущенная 4 ноября 1910 года На ней изображён король Георг V и гербы четырёх британских колоний, вошедших в состав Союза: Капская колония, Наталь, Колония Оранжевой реки и Трансвааль. Большинство южноафриканских марок, выпущенных в период с 1926 по 1951 год, были парными. На одной было написано «South Africa» («Южная Африка»), а на другой — «Suidafrika» или «Suid-Afrika» («Южная Африка»).

Южно-Африканская Республика (1961-) 
Первая серия почтовых марок Республики вышла 31 мая 1961 года. С 1961 по 1966 год на почтовых марках стояла надпись «Republic of South Africa Republiek van Suid-Afrika» («Южно-Африканская Республика» на английском и бурском языках). Однако с 1967 года на марках было просто написано «RSA» («ЮАР»). На современных выпусках написано просто: «South Africa» («Южная Африка».

Южноафриканские бантустаны 
Южноафриканские бантустаны Бопутатсвана (1977—1994), Сискей (1981—1994), Транскей (1976—1994) и Венда (1979—1994) также выпускали собственные почтовые марки.

См. также 
 Список людей на почтовых марках Южно-Африканской Республики (List of people on stamps of South Africa)
 Фискальные марки Южно-Африканской Республики (Revenue stamps of South Africa)
 История почты и почтовых марок Питербурга (Postage stamps and postal history of Pietersburg)

Примечания

Литература 
 
 
 
 ЮАР. // Филателия. — № 12. — 1994. — С. 55.
 
 
 
 
 
 Lobdell, H. E. The De La Rue Georgians of South Africa. New York: The Collectors Club, 1944 100p.
 Page, W. A. The Mobile Post Offices of South Africa: the postmarks, registration marks & cachets, 1937—1983. Dartford: W.A. Page, 1989 51p.
 Putzel, Ralph F. Encyclopaedia of South African Post Offices and Postal Agencies… Cape Town: Hale & Putzel, 1986—1987 Vol. 1.:A-E; Vol. 2: F-M.
 Quik, W.J. De Postwaardestukken van Zuid-Afrika = The Postal Stationery of South Africa. Part 2. South Afrika 1910—2000. Rotterdam: Filatelistenvereniging Zuidelijk Afrika, 2000
 Reisener, Hasso O. The Special and Commemorative Postmarks, Cachets and Covers of South Africa, 1892—1975. Pretoria: H. Reisener, 1975  341p.
 South African Collectors Society. A Celebration of the Philately of the Union of South Africa: A souvenir booklet to commemorate the centenary of the establishment of the Union of South Africa : 1910—2010. Great Britain: South African Collectors Society, 2010 28p.
 Van der Linde, W. A. The Post Office. Pretoria: Hollandsch Afrikaansche Uitgevers Maatschappij, 1982  47p.
 Vermaak, S.J. A Chronology of the Postal Slogans of South Africa. Florida: SAC, 1979  92p.
 Ward, Gordon. The Ship Penny of South Africa. Sale: C.E. Sherwood, 1959 80p.
 Wyndham, L. A. The Airposts of South Africa. Cape Town: Printed by Cape Times, Ltd., 1936 126p.

Ссылки 
 Stamp Domain